Molinie est un nom vernaculaire ambigu désignant en français diverses plantes des sols humides. Ce sont des espèces de la famille des Poaceae.

Molinia 
Molinia est le genre des molinies « véritables ». Ces espèces sont facilement reconnaissables à leurs longs épis violets. C'est le genre de :
 la molinie bleue, Molinia caerulea (L.) Moench
 la molinie japonaise, Molinia japonica Host.

Kengia serotina 
Dans le genre Kengia, on retrouve :
 la molinie tardive, Kengia serotina (L.) Packer

Flore (nom vernaculaire)
Nom de graminée ambigu